Trösch oder Troesch steht für:

 Glas Trösch, eine Schweizer Unternehmensgruppe 
 Sanitas Troesch, ein Schweizer Anbieter von Küchen- und Badezimmereinrichtungen

Trösch ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Trösch (* 1970), deutscher Designer 
 Rebecca Trösch (* 1980), Schweizer Filmeditorin
 Robert Trösch (1911–1986), Schweizer kommunistischer Schauspieler und Regisseur
 Walter Trösch (1875–1959), Schweizer Druckereiunternehmer, Verleger und Politiker (Sozialdemokratische Partei)

Siehe auch:
 Tröscher